nitrofenole:
 2-nitrofenol (o-nitrofenol) 
 3-nitrofenol (m-nitrofenol) 
 4-nitrofenol (p-nitrofenol) 
kwas 3-hydroksypikolinowy